El término Kult puede referirse a:

 Kult, una banda polaca de música;
 Kult ov Azazel, una banda estadounidense de música;
 Kult, un juego de rol de terror;
 KULT, un videojuego.
 Kult, álbum de Hedningarna